Geografie
 Iona (eiland), een Schots eiland met Iona Abbey en Iona Nunnery
 Iona Community, een op dat eiland gevestigde christelijke gemeenschap
 Iona (Angola), een plaats in Angola
 Iona (Nova Scotia), een plaats in Canada
 Iona (Newfoundland en Labrador), een spookdorp in Canada
 Iona-eilanden, een archipel in Canada
 Iona (Florida), een plaats in de VS
 Iona (Idaho), een plaats in de VS
 Iona (Minnesota), een plaats in de VS

Overig
 Iona (Britse band), een Engelse christelijke band
 Iona (2015), Britse film uit 2015
 Iona (geslacht), een spinnengeslacht

 IONA (Amerikaanse band), een Amerikaanse folk-muziekgroep
 IONA Technologies, een Iers softwarebedrijf